Luce může být:

 Luce County – okres na severovýchodě státu Michigan v USA

křestní jméno
 Luce Irigarayová (* 1932) – belgická feministka a filozofka

příjmení
 Henry Luce (1898–1967) – americký magazínový magnát
 Maximilien Luce (1858–1941) – francouzský malíř a grafik

Externí odkazy